Robert Brooke Senior (1602-1655) – governatore del Maryland
 Robert Brooke (1744-1811) – militare e politico britannico
 Robert Brooke (c.1760-1800) – politico statunitense
 Robert Brooke-Popham (1878-1953) – generale britannico
 Robert Brooke (1940) – scrittore inglese 
 Bob Brooke (1960) – giocatore statunitense di hockey su ghiaccio

Pagine correlate 
 Brooke